Krupskoi (Staronijestebliievskaia), khútor del territori de Krasnoar, a Rússia
 Krupskoi (Dnepróvskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Krupskoi (Ólguinskaia), possiólok del territori de Krasnodar, a Rússia